De Adelogyrinidae zijn een familie van amfibieën behorende tot de Adelospondyli. De leden van deze familie leefden in het Mississippien, een tijdvak van het Carboon. De leden zijn alleen bekend uit Schotland. Zij zijn de zustergroep van de Acherontiscidae binnen de Adelospondyli. Dat deze familie werkelijk tot de Adelospondyli behoort is niet zeker. Als deze familie niet tot de Adelospondyli behoorde zou dit de Adelogyrinidae de enige familie binnen de Adelospondyli maken.

Fylogenie
De Adelogyrinidae stond waarschijnlijk basaal in de tak die ook de Nectridea en de Microbrachidae bevat. Vermoedelijk waren zij, samen met andere mogelijke Adelospondyli de zustergroep van Microbrachis. Een cladistische indeling van de Lepospondyli, volgens J.S. Anderson. De plaatsing van de Lissamphibia is niet zeker.

Noten en referenties 

Uitgestorven amfibieën